Мелдерешть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Мелдерешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Мелдерешть.
 Мелдерешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Мечука.
 Мелдерешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Ледешть.